Cytheroidea är en överfamilj av kräftdjur. Cytheroidea ingår i ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Cytheroidea 814 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cytheroidea